Němčický potok je název více potoků na území Česka:

 Němčický potok (přítok Labe) – pravostranný přítok Labe v okrese Ústí nad Labem
 Němčický potok (přítok Peklova) – levostranný přítok Peklova v okrese Strakonice
 Němčický potok (přítok Stonače) – levostranný přítok Stonače v okrese Kroměříž
 Němčický potok (přítok Trkmanky) – pravostranný přítok Trkmanky v okrese Břeclav